Vladimir Il'in – attore russo
 Vladimir Il'in (1928-2009) – calciatore sovietico
 Vladimir Il'in (1992) – calciatore sovietico
 Vladimir Il'in – matematico russo